

Топоніми 
Ґотемба

Інше 
Ґотемба (астероїд)